Leptolalax — рід жаб родини азійські часничниці (Megophryidae). Рід поширений у Південно-Східній Азії, Південному Китаї та Північній Індії. Більшість видів мають невеликий ареал.

Види 
Рід містить близько 50 видів:

Примітки 

Megophryidae
Роди земноводних